Dukszty (gmina w okręgu uciańskim)
 Dukszty (gmina w okręgu wileńskim)
 Dukszty (gmina ZCZW)